Europamesterskabet i curling 2013 for herre- og kvindehold er det 39. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af European Curling Federation, og A- og B-EM bliver afviklet i Stavanger i Norge i perioden 22. – 30. november 2013 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. C-EM blev spillet i København, Danmark i perioden 7. – 13. oktober 2013, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om to ledige pladser ved B-EM.

Mændenes EM-titel blev for ottende gang i mesterskabets historie vundet af Schweiz, som med Sven Michel i spidsen besejrede Norge med 8-6 i finalen. Bronzemedaljerne gik til Skotland, som besejrede Danmark i bronzekampen med 7-6. Danmark blev repræsenteret af Rasmus Stjernes hold.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Sveriges hold med Margareta Sigfridsson som skipper, der i finalen slog Eve Muirheads hold fra Skotland med 10-5. Det var 19. gang at Sverige vandt EM for kvinder. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som endte på fjerdepladsen efter at have tabt 4-6 til Schweiz i kampen om bronzemedaljerne.

EM-turneringerne fungerede endvidere som VM-kvalifikation, og i mændenes turnering kvalificerede Norge, Schweiz, Danmark, Skotland, Sverige, Rusland, Tjekkiet og Tyskland sig til VM. Hos kvinderne gik Skotland, Schweiz, Sverige, Danmark, Rusland, Tjekkiet, Letland og Tyskland videre til VM 2014.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. Både A- og B-turneringen blev spillet i Sørmarka Arena i Stavanger, Norge. C-turneringen, hvorfra de to bedste hold kvalificerede sig til B-EM, blev afholdt Kastrup Curlinghal i København, Danmark. 

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2014 i Beijing, Kina. De syv bedst placerede hold ved A-EM, Norge, Schweiz, Danmark, Skotland, Sverige, Rusland og Tjekkiet, kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til vinderen af B-EM, Tyskland, der i en dyst bedst af tre kampe besejrede A-EM's nr. 8, Letland, med 2-0 i kampe.

A-EM

Grundspil

Slutspil 

{{PagePlayoffBronzekamp

| RD1A-seed1=1
| RD1A-team1= Norge
| RD1A-score1=7
| RD1A-seed2=2
| RD1A-team2= Schweiz
| RD1A-score2=4

| RD1B-seed1=3
| RD1B-team1= Danmark
| RD1B-score1=6
| RD1B-seed2=4
| RD1B-team2= Skotland
| RD1B-score2=5

| RD2-seed1=2
| RD2-team1= Schweiz
| RD2-score1=''8| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Danmark
| RD2-score2=7| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Norge
| RD3-score1=6| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Schweiz
| RD3-score2=8| RD3B-seed1=3
| RD3B-team1= Danmark
| RD3B-score1=6| RD3B-seed2=4
| RD3B-team2= Skotland
| RD3B-score2=7}}

 Samlet rangering 

 B-EM 

22 hold var tilmeldt B-EM, så de otte lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Kastrup Curlinghal i København, Danmark den 7. – 13. oktober 2013, hvor Wales og Rumænien sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Tyskland og Italien, rykkede op i A-gruppen, og vinderen, Tyskland, fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM 2014 i en dyst i bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 7.

Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM. Holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Slovakiet og Belgien, måtte året efter spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

 Grundspil 
 Rød gruppe 

 Blå gruppe 

 Slutspil 

 Samlet rangering 

 C-EM 

Ved C-EM spillede otte hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 7. – 13. oktober 2012 i Kastrup Curlinghal i København, Danmark. Turneringen blev vundet af Wales, der sammen med Rumænien gik videre til B-EM senere på året.

 VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM, Norge, Schweiz, Danmark, Skotland, Sverige, Rusland og Tjekkiet, kvalificerede sig direkte til VM 2014 i Beijing. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af B-VM, Tyskland, som i en dyst bedst af tre kampe besejrede A-EM's nr. 8, Letland, med 2-0 i kampe.

 Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, Norge og Italien, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 10 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. A- og B-turneringerne blev spillet i Sørmarka Arena i Stavanger, Norge, mens C-turneringen, hvorfra de to bedste hold kvalificerede sig til B-EM, blev afholdt i København, Danmark. 

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2014 i Saint John, New Brunswick, Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM, Skotland, Schweiz, Sverige, Rusland, Danmark, Tjekkiet og Letland kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til A-EM's nr. 8, Tyskland, som i en dyst bedst af tre kampe besejrede vinderen af B-EM, Finland, med 2-1 i kampe.

 A-EM 

 Grundspil 

 Slutspil 

 Samlet rangering 

 B-EM 

Der var tilmeldt 12 hold til B-EM, og derfor måtte de fire lavest rangerede hold spille kvalifikation (C-EM) om de sidste to ledige pladser ved B-EM. C-EM fandt sted i København, Danmark i perioden 7. – 13. oktober 2013, hvor Hviderusland og Slovenien sikrede sig de to B-EM-pladser.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Finland og Estland rykkede op i A-gruppen. Vinderen, Finland, fik endvidere mulighed for at kvalificere sig til VM i 2014 i et opgør bedst af tre kampe mod nr. 8 fra A-EM, Tyskland.

Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, blev rykket ned i C-EM, hvorfra de dog får muligheden for at kvalificere sig til det efterfølgende B-EM.

 Grundspil 

 Slutspil 

 Samlet rangering 

 C-EM 

Ved C-EM spillede fire hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 7. – 13. oktober 2013 i Kastrup Curlinghal i København, Danmark, og den blev vundet af Hviderusland, som sammen med Tyrkiet gik videre til B-EM senere på året.

 VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM, Skotland, Schweiz, Sverige, Danmark, Rusland, Tjekkiet og Letland, kvalificerede sig direkte til VM 2014 i Saint John. Den sidste europæiske VM-plads gik til A-EM's nr. 8, Tyskland, som i en dyst bedst af tre kampe besejrede vinderen af B-EM, Finland, med 2-1 i kampe.

 Kilder / eksterne henvisninger A- og B-EM'''
Le Gruyère European Curling Championships 2013  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2013 – Men  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2013 – Women

Noter 

2013
Curling i 2013
Curling i Norge
Sport i Stavanger